MACAN peut signifier :
 La Porsche Macan, un véhicule du constructeur allemand Porsche, lancé en 2014.
 Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara ou Musée d'art moderne et contemporain de Nusantara, un musée de Jakarta inauguré en .